Ла-Фране () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура.
 Фране () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду.
 Фране-Реньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Ньєвр.
 Фране Булич — хорватський археолог.